

Sigle 
 Max-Planck-Institut – un istituto della Società Max Planck, centro di ricerca scientifica tedesco
 Message Passing Interface – protocollo di comunicazione per computer
 Ministero della Pubblica Istruzione – organismo del Governo italiano preposto all'amministrazione del sistema scolastico nazionale
 Multi point injection – tipo di iniezione

Codici 
 MPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mamitupo (Panama)
 MPI – codice vettore ICAO di Mosphil Aero
 mpi – codice ISO 639-3 della lingua mpade

Neuroscienze
MPI – peptide che, associato alla noradrenalina, agisce come neuromediatore nei neuroni postgangliari del sistema nervoso ortosimpatico

Altro 
 Lingua mpi – (codice ISO 639-3 mpz)